Това е списък с епизодите на анимационния сериал „Роботбой“ с оригиналните дати на излъчване в България.

Роботбой